So High – singolo di Jamelia del 1999
 So High – singolo di John Legend del 2005
 So High – album di Senhit del 2009
 So High – singolo di Slim Thug featuring B.o.B del 2010
 So High – singolo di Jay Sean del 2012
 So High – singolo di Doja Cat del 2014